NGC 4229 (другие обозначения — UGC 7299, MCG 6-27-44, ZWG 187.34, PGC 39341) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4229
Гончие Псы (созвездие)